Ермаково — посёлок, который существовал в Красноярском крае с 1949 по 1964 (?) год. Известен как административный центр (с 1949 по 1953 год) 503-й стройки ГУЛАГа.

В посёлке были: электростанция (ТЭЦ), центральные ремонтные мастерские (ЦРМ), пристань, причалы, лесозавод, пассажирский аэродром, больница, пекарня, бани, магазины, школы, детсад, детдом, пассажирская пристань, причалы, зимой функционировал ледовый аэродром. На берегу имелся бремсберг для подъёма леса, который сплавляли по Енисею из тайги. Также для подъёма леса использовался трактор. В качестве тягловой силы бремсберга использовался локомобиль. Имелась лесопилка и деревообрабатывающий цех. На правый берег Енисея был переброшен подводный высоковольтный кабель, т.к. в 1953 году планировалось начать строительство береговой инфраструктуры на этой стороне.

С 1956 года в Ермаково размещалась нефтеразведочная экспедиция треста Минусиннефтегазразведка, а с 1959 года до середины 60-х гг. - контора Северной нефтеразведочной экспедиции Красноярского геологического управления Мингео СССР, была пробурена Туруханская опорная скважина и несколько поисковых.

В период строительства 503 численность населения доходила до 15 тыс. человек.(по некоторым данным до 20 тыс.). Большую часть составляли заключённые либо ссыльные. Вольнонаёмных было меньше, но процент был значительный, поскольку Ермаково — это штаб стройки и главный перевалочный пункт. Среди вольнонаёмных было две категории по происхождению: без тюремного прошлого и вольнонаёмные из числа бывших ссыльных и заключённых. В правах они отличались тем, что вольнонаёмных с "прошлым" не брали работать на ответственные руководящие должности, и они не имели право свободного выезда из Ермаково в течение очень длительного времени (то ли пожизненно, то ли в течение 25 лет). Среди вольнонаёмных с «прошлым» было много бывших заключённых, отмотавших свой срок здесь же, в Ермаково, либо освободившихся по т.н. зачётам, т.е. за переработку — все они после освобождения работали в Ермаково на правах вольнонаёмных, но без права свободного выезда за пределы 40-км зоны вокруг Ермаково
.

Сегодня вся территория Ермаково — памятник истории и культурного наследия районного значения. Согласно постановлениям главы г. Игарка № 337-П от 01.11.1992 и № 364-П от 21.10.1996 территория бывшего посёлка и прилегающие к нему объекты строительства 503 являются историко-архитектурным комплексом. Эти постановления появились благодаря сотрудникам Музея вечной мерзлоты — эти люди были и остаются единственным, кто прикладывает усилия для сохранения истории строительства 503. К сожалению, их собственных сил не хватает — никаких существенных положительных результатов от властей добиться не удалось. Более того, сам музей постоянно нуждается в помощи и каждый день борется за выживание.

Сотрудники Музея вечной мерзлоты начиная с 1994-го года безуспешно пытаются добиться у властей решения о создании на всей территории Ермаково музея-заповедника. Если раньше не было такого юридического термина (музей-заповедник), то в 2011-м году он появился благодаря Федеральному закону РФ от 23 февраля 2011 г. № 19-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" (вступил в силу 8 марта 2011 г.). К сожалению, наличие этого закона никак не повлияло на мнение чиновников в отношении Ермаково.

В одном известном источнике  написано, что в 1978 году для проведения подземного ядерного взрыва из посёлка были эвакуированы все жители, которых тогда было несколько тысяч. Но это неправда (про численность населения). К 1978-му году в посёлке не могло проживать несколько тысяч, т.к. тысячами население исчислялось только во время строительства 503. Летом 1949-го было ок. 4 тысяч, а к концу октября достигло 5 тысяч. Со слов Александра Вологодского, в 1972 году там проживало несколько человек. Артур Альфредович Берзин, который был в двух экспедициях на Мёртвую дорогу в 1981 и 1982 годах, говорит, что в Ермаково в 1981 году жил один человек, а в 1982 они не застали никого. В 1985 году был только один условно постоянный житель:
Когда я приехал в Ермаково в 1985, там жил только рыбак Борис Хочуев, который мне всегда очень помогал потом. Его жена жила в Игарке, но он большую часть года проводил в Ермаково. И ещё там были люди из геологоразведочной экспедиции которая готовилась к зимнему сезону. Они жили в Ермаково месяца 2-3.
За период с 1953 по 1971 годы информация о количестве жителей посёлка отсутствует. Известно только, что последние жители покинули посёлок в 1964-м году. Получается, что после 1964-го года в полностью заброшенный посёлок снова стали прибывать люди. Сложно представить, чтобы таких добровольцев и возвращенцев набралось больше сотни человек. Плюс к этому ещё надо добавить численность геологических и геофизических партий — не более 100 человек. Последние партии находились там в 1995-м году, это были партии геофизической экспедиции, базировавшейся в Игарке. До 1995-96 гг. в Ермаково находился склад ГСМ и склад взрывчатых веществ (тротиловые шашки, детонаторы, детонационные шнуры и прочее). Примерно в 1995-1996 годах в Ермаково сгорели последние дома, в т.ч. и по глупости, неосторожности.

Вдоль трассы железной дороги проходила столбовая телефонно-телеграфная линия связи Игарка—Ермаково—Салехард—Воркута—Москва. Участок Пур-Игарка был закрыт в 1978(1979?) году, а Надым-Салехард был закрыт в 1992.

В посёлке Ермаково родился крупнейший советский и российский историк-африканист, англовед, академик РАН Аполлон Давидсон.

Посёлку Ермаково посвящено  Александра Городницкого.

Источники и примечания

См. также 
 Трансполярная магистраль

Ссылки 
  - о самой книге 
 Кладовая финансов в Ермаково. 02.09.2009  - Авторский блог Валентины Гапеенко
 palm.newsru.com  — NEWSru.com «В Красноярском крае похищены два раритетных паровоза»
  — До особого распоряжения
  — Украдены музейные паровозы
 memorial.krsk.ru  — Грабить кладбище нельзя

Упразднённые населённые пункты Туруханского района
Покинутые населённые пункты